Mujib (Mujīb, ) est un prénom ou surnom, dérivé du nom Al-Mujīb qui est une dénomination de Dieu dans l'islam.

 Mujib, surnom de Sheikh Mujibur Rahman, premier Premier ministre du Bangladesh à l'indépendance du pays, et président du Bangladesh en 1975,
 Sheikh Fazilatunnesa Mujib, son épouse - morts tous deux assassinés lors d'un coup d'État le 15 août 1975.

voir aussi 
 Mujib Bahini, une composante armée formée pendant la guerre de libération du Bangladesh.